Encyklopedie islámu (tur. İslâm Ansiklopedisi, plným názvem Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi) je turecká encyklopedie o islamistice a kultuře, historii a osobnostech islámského světa.

Její druhé vydání (1988–2016) má 44 svazků s dvěma dodatkovými a obsahuje 16 855 článků.

Celý obsah encyklopedie je k dizpozici zdarma na webu.

Historie 
Přípravy encyklopedie začaly roku 1939. Prvotní plán bylo přeložit první vydání Encyclopaedia of Islam (značená EI1, vycházela 1913–1938) do turečtiny (původně vyšla v angličtině, němčině a franzouštině). Při přípravách bylo ale mnoho článků revidováno, rozšířeno či přepsáno. Díky tomu druhé vydání Encyclopaedia of Islam (EI2, 1960–2007) naopak obsahovalo články z Encyklopedie islámu. Druhé vydání (TDVİA) už bylo zcela původní.

Seznam svazků prvního vydání (İA)

Seznam svazku druhého vydání (TDVİA)

Reference

Související články 
 Encyclopaedia of Islam
 Encyclopædia Iranica

Externí odkazy 
 

 Hlavní strana encyklopedie
 Anglický popis enckylopedie na webu Centre for Islamic Studies které ji vydává

Islám
Turečtina
Encyklopedie